Gajapati (district) - een district in de Indiase deelstaat Odisha
 Gajapati (Karnataka) - een plaats in de Indiase deelstaat Karnataka
 Gajapati (koninkrijk) - een middeleeuwse Indiase hindoe-dynastie